Een verkeersweg:
 N846 (België)
 N846 (Frankrijk)
 N846 (Nederland), zie Provinciale weg 846

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing